21 МИР Сливен (или 21 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Сливен.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Сливен, при 32,88 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Сливен
Област Сливен